Чемпиона́т Вы́сшей ли́ги Ла́твии по ми́ни-футбо́лу 2020/2021 () — 24-й розыгрыш чемпионата Латвии по мини-футболу, который проходил с 26 сентября 2020 года по 29 мая 2021 года.

Турнирная таблица

Плей-офф

Четвертьфинал

Полуфинал

За 3-е место

Финал

Примечания

Ссылки 
 Сайт Латвийской футбольной федерации

Чемпионат Латвии по мини-футболу
Мини-футбол
Футбол в Латвии в 2021 году